Константин Леонидович Макаров (род. 17 сентября 1985, Уфа) — российский хоккеист, нападающий. Брат Дмитрия Макарова.

Биография 
Воспитанник уфимского хоккея. Начал карьеру в 2003 году в составе магнитогорского «Металлурга», выступая до этого за его фарм-клуб. В 2005 году Константин в «Салават Юлаев», и если в своём первом сезоне он регулярно выходил на лёд, то на следующий год он по большей части выступал за вторую команду.

Перед началом сезона 2007/08 подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». За два с половиной сезона провёл 140 матчей, в которых набрал 79 (35+44) очков. Такие результаты привлекли к нему внимание со стороны клубов Континентальной хоккейной лиги, и 15 января 2010 года Макаров был обменян в ярославский «Локомотив» на Сергея Конькова. Однако, не набрав в оставшихся 14 матчах турнира ни одного очка, по окончании сезона заключил соглашение с хабаровским «Амуром».

В дебютном сезоне по причине травмы провёл лишь 17 игр, в которых набрал 7 (4+3) очков. Сезон 2011/12 также начинал в Хабаровске, однако после 8 проведённых матчей он был отзаявлен и подписал контракт с ханты-мансийской «Югрой». После 13 матчей без набранных очков был выставлен клубом на драфт отказов. 10 декабря 2011 года присоединился к карагандинской «Сарыарке», а спустя менее месяца, 4 января 2012 года заключил соглашение до конца сезона с новосибирской «Сибирью». За оставшуюся часть сезона Макаров провёл 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очков. 1 мая покинул команду.

26 июля 2012 года подписал контракт с «Автомобилистом». В июле 2013 года перешёл в «Сарыарку». С 6 июня 2014 года подписал двухгодичный односторонний контракт с «Адмиралом» (Владивосток).

Сборная 
В составе сборной России Константин Макаров принимал участие в домашнем чемпионате мира среди юниоров 2003 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, набрав 2 (2+0) очка в 6 проведённых матчах.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2003.
 Обладатель Кубка Братина (2014).
 Будучи игроком ХК «Сарыарка» признан MVP в ВХЛ в сезоне 2013—2014 г.г.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 24 февраля 2015 года

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК ОРДЖИ
Игроки ХК «Дунэря»
Игроки ХК «Мартин»
Игроки ХК «Мюлуз»